Більдт () — німецьке та шведське прізвище:

 Єва Більдт (1916–1945) — німецька актриса, дочка Пауля Більдта.
 Карл Більдт (* 1949) — шведський політик.
 Пауль Більдт (1885–1957) — німецький актор та режисер.